Wawa se rencontre dans :
 Préfecture de Wawa au Togo ;
 Wawa, ville de l'Ontario, au Canada ;
Wawa, chanteur de Madagascar ;
 Forme abrégée de Petawawa, ville de l'Ontario au Canada;
 Forme abrégée de Warez, souvent cités dans les forums consacrés au Téléchargement d'œuvres protégés;
 Nom africain local du Triplochiton scleroxylon;
 Nom du cercle estudiantin de la faculté Warocqué des sciences économiques de l'Université de Mons, en Belgique;
 Nom d'un jouet musical fabriqué traditionnellement pour la Ducasse de Messines, du quartier de Mons du même nom. Il s'agit d'une petite boîte prenant le vent reliée à une ficelle qui produit un son qui lui donne son nom quand on le fait tourner;
 Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sri Wijayalokanamottungga, souverain de l'ancien royaume de Mataram (règne 924-929)
 le wawa, une langue bantoïde du Cameroun
 les Wawa, une population du Cameroun.